Bracaval peut désigner :

Patronyme 

 Flore Bracaval (1861-1935), religieuse belge ;
 Philippe Bracaval (né en 1957), homme politique belge.

Autres 
 Bracaval, surnom donné au lycée Léonie de Waha, établissement d'enseignement secondaire de la ville de Liège en Belgique.